Tarawera bezeichnet:
 Mount Tarawera, Vulkan im Distrikt Rotorua Lakes der Region Bay of Plenty auf der Nordinsel von Neuseeland
 Lake Tarawera, größter See einer Reihe von Seen um den Vulkan Mount Tarawera
 Tarawera River, einziger Abfluss des Lake Tarawera
 Tarawera Cascades, Wasserfall des Tarawera River
 Tarawera Falls, Wasserfälle beim Lake Tarawera, wo der Tarawera River unterirdisch verläuft